Скибицкий — польская фамилия.
 Скибицкий, Кацпер (род. 2001) — польский футболист. 
 Скибицкий, Марк Михайлович (1932–2019) — советский и российский философ и религиовед.